O rio Gebele é um rio do Etiópia. Em Dolow, cidade da Somália na fronteira com a Etiópia, o rio Dawa encontra-se com este rio para formar o rio Juba.

Ver também
Lista de rios da Etiópia

Gebele